Лубновка () — село в Сокальской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 214 человек. Занимает площадь 0,52 км². Почтовый индекс — 80014. Телефонный код — 3257.

Ссылки 
 Лубновка на сайте Верховной рады Украины